Умник:

 «Умник» () — американский телесериал (1987—1990).
 «Умник» — российский телесериал (2013).
 «Умник» () — американский фильм 2005 года.

См. также 
 «Умники» () — фильм 2008 года.
 «Умницы и умники»